Комсомо́льск — город (с 28 августа 1950 года) в России, административный центр Комсомольского района Ивановской области. Входит в Комсомольское городское поселение.

География 
Город расположен на реке Ухтохме (приток Уводи), в 50 км от Иваново.

Население 
По данным 2019 года численность жителей в Комсомольске — 8058 чел.

История 
Основан вблизи древнего села Миловского, до 1918 года — волостного центра Шуйского уезда Владимирской губернии. По статистическим сведениям середины XIX века, в селе значилось 40 дворов, населения — 292 человека; православная Христорождественская церковь, основанная в 1771 году.
  
Возникновение города Комсомольска связано со строительством Ивановской ГРЭС, начавшегося летом 1927 года в соответствии с планом ГОЭЛРО и постановлением Совета труда и обороны СССР от 6 мая 1927 года о сооружении Иваново-Вознесенской районной электростанции мощностью 40 тыс. киловатт, работающей на местном торфе. В том же году на место строительства прибыли первые строители. Строителями ИвГРЭС стали юноши и девушки, состоявшие в комсомоле , — стройка была объявлена «комсомольской» и дала именование рабочему посёлку «Комсомольский», а затем и городу Комсомольску. В мае 1928 года состоялась закладка главного здания электростанции.

В 1930 году у села Миловского было возведено главное здание электростанции. 5 октября 1930 года был сдан в эксплуатацию первый малый турбогенератор для собственных нужд станции. Эта дата является началом работы станции ИвГРЭС и посёлка энергетиков.

26 января 1931 года пленум поселкового Совета строительства ИвГРЭС рассматривал вопрос о названии посёлка, и единогласно было принято решение назвать посёлок Комсомольском. Рождение нового посёлка, названного в честь комсомола, было законодательно закреплено постановлением Президиума ВЦИК от 20 ноября 1931 года. Со временем посёлок энергетиков слился с посёлком железнодорожников. 28 августа 1950 года рабочий посёлок Комсомольск указом Президиума Верховного совета РСФСР был преобразован в город районного подчинения.

Образование 

 Общеобразовательная средняя школа № 1;
 Общеобразовательная средняя школа № 2;
 Детская школа искусств.

Экономика 

 Ивановские ПГУ — филиал АО «Интер РАО — Электрогенерация»
 фабрика по производству тестильных тканей «Коммунар»
 завод по производству элекрораспределительной аппаратуры ООО ПП «АЛЬФА-ЭЛТЕХ»
 завод ООО «Спецэлектромагнит»
 лесопромышленное предприятие

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Примечания

Ссылки 
 Комсомольский муниципальный район. Официальный сайт
 Официальный сайт Администрации Комсомольского городского поселения
 Комсомольск в энциклопедии «Мой город»

Районные центры Ивановской области
Населённые пункты Комсомольского района (Ивановская область)
Бывшие посёлки городского типа Ивановской области